

Pessoas
Bruno Dilley

Localidades
Dilley (Texas)

Desambiguação